Рајзиг Сан има више значења:
 Рајзиг Сан (Индијана)
 Рајзиг Сан (Мериленд)